Digitaria (palusznik) – rodzaj roślin z rodziny wiechlinowatych
 Digitaria – rodzaj małży z rodziny astartowatych